Steve Darcis e Olivier Rochus erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato

Andrej Kuznecov e Adrián Menéndez Maceiras hanno battuto in finale Alessandro Motti e Matteo Viola 4–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie 

  Philipp Marx /  Michal Mertiňák (semifinali)
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (primo turno)

  Gerard Granollers /  Pere Riba (ritiro)) 
  Andrej Martin /  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Prosperita Open 2014